Hrvatska nogometna liga - Jug (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Jug, Hrvatska regionalna liga - Jug) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1985./86., te je predstavljala ligu trećeg stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Zmaj" iz Makrske.

Ljestvica  

 Kardelejvo - tadašnji naziv za Ploče

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije 1985./86. 
 Hrvatska liga - Istok 1985./86. 
 Hrvatska liga - Sjever 1985./86. 
 Hrvatska liga - Zapad 1985./86. 
 Dalmatinska liga - Južna skupina 1985./86.
 Dalmatinska liga - Srednja skupina 1985./86.
 Dalmatinska liga - Sjeverna skupina 1985./86.

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1985. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1986. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 12767, god. XLIV, objavljeno 26. svibnja 1986., str. 17 ("Sport"), (26. kolo i konačna ljestvica), preuzeto 28. kolovoza 2019. 
 Marinko Perić: "Povijest sporta Cetinske krajine", Sinj, 1989., str. 139-140 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 231 
 Jurica Gizdić: "80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 148-150  
 Jurica Gizdić: "Stobrečki Primorac", Stobreč, 2003., , str. 97-99 
 Jurica Gizdić: "Vječni Zmaj pod Biokovom", Makarska, 2007., , str. 113-114 
 Milorad Dujmović, Ante Livaja: "Nogometni klub Dinara Knin : 1913-2013.", Knin, 2013., , str. 96 
  

1985-86 Jug
1985-86 Jug
 Jug